Sumner kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Sumner (Georgia)
Sumner (Illinois)
Sumner (Iowa)
Sumner (Mississippi)
Sumner (Missouri)
Sumner (Nebraska)
Fort Sumner
Lake Sumner
Sumner (Washington)